Юртаев — русская фамилия. Известные носители:

 Юртаев, Игорь Валерьевич (род. 1989) — российский актёр
 Юртаев, Леонид Николаевич (1959—2011) — советский и киргизский шахматист.